Измельчители пней (фрезеровщики пней, корчеватели пней, ) — техника, предназначенная для удаления пня (в том числе ниже уровня почвы) с минимальным повреждением окружающей почвы.

Разновидности 
По принципу работы измельчители пней классифицируются на:
 Проходные,
 Дисковые.
 Роторные

Проходные измельчители 
Рабочим органом проходного измельчителя пней является ротор, заглубляющийся в землю. Проходя по поверхности, данная машина измельчает все, что попадает под ротор: непосредственно пни, камни, корни и пр. После работы данной машины почва является достаточно рыхлой. Ширина прохода данных машин составляет несколько десятков сантиметров. Однако данным машинам трудно работать с пнями больших диаметров. Данные машины удобно использовать, в частности, для уборки вырубленных садов.
Данный вид измельчителей является наиболее универсальным.

Дисковые измельчители 
Рабочий орган дискового фрезеровщика пней — диск с установленными на нем режущими зубьями. При работе диск движется вправо-влево, вверх-вниз и вырезает пень. Данные машины способны перерабатывать пни больших диаметров. Однако, данный вид машин наиболее чувствителен к «захвату» камней.

Роторные измельчители 
Рабочим органом роторного корчевателя пней является бур с установленными на него фрезами. При работе ротор устанавливается в центр пня и, вращаясь, погружается — полностью измельчая древесину, но оставляя на месте детриты.

Носители 
Фрезеровщики пней выпускают как на собственном шасси, так и для установки на различные энергоносители.
Измельчители пней могут устанавливаться на:
  — Трактора
  — Погрузчики
  — Экскаваторы

Галерея

См. также 
 Рубильные машины
 Мульчер

Ссылки 

 Мульчеры и измельчители пней // «ЛесПромИнформ» № 4 (70), 2010 год 

Деревообработка
Лесное хозяйство
Машины для вспомогательных работ
Измельчители